

Persone
 Alexandra Walz (1999) – sciatrice alpina svizzera
 Carl Walz (1955) – ex astronauta e ingegnere statunitense
 Ernst Christian Walz (1802-1857) – filologo classico e archeologo tedesco
 Gottlob Walz (1881-1943) – tuffatore tedesco
 Lisa-Marie Walz (1988) – ex sciatrice alpina tedesca
 Marcus Walz (1994) – canoista spagnolo
 Tim Walz, propr. Timothy James Walz (1964) – politico ed ex militare statunitense

Altro
 Mephisto Walz – gruppo gothic e death rock statunitense